Приз Самому результативному защитнику — хоккейный приз, который вручается защитнику, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Приз учреждён в 1984 году газетой «Ленинградская правда». Затем учредителем была «Спортивная газета» (Санкт-Петербург), а с сезона 2000/2001 – ЗАО «Курганстальмост». Начиная с сезона 2008/09 приз вручает Континентальная хоккейная лига.

Все обладатели приза 
За время вручения приза «Самому результативному защитнику» его обладателями становились 31 игрок – 22 российских/советских хоккеиста и 9 легионеров. Всего пятеро игроков смогли стать самыми результативными защитниками в двух или более сезонах. Рекордсмен по количеству полученных наград – Вячеслав Фетисов, который получал этот приз четыре раза.

С момента создания Континентальной хоккейной лиги, с сезона 2008/09, этот приз выигрывали 11 хоккеистов – трое россиян и восемь легионеров. Чаще других это удавалось сделать Кевину Даллмэну (трижды) и Кириллу Кольцову (дважды).

В последние семь сезонов КХЛ приз самому результативному защитнику лиги получают иностранные хоккеисты.

См. также 
 Призы российского хоккея
 Трофеи КХЛ

Примечания

Ссылки 
 Хоккейные архивы

Призы КХЛ
Призы советского хоккея с шайбой
Призы российского хоккея с шайбой